Mitelman (Mittelmann, Mittelman, Mittleman):

 Felix Mitelman
 Lilianna Mitelman, z domu Abramson (* 1950), polska działaczka społeczności żydowskiej